En figur kan være en skikkelse, skabning, omrids eller billede. 

Liste over todimensionale figurer: 
 Firkant, 
 Cirkel, 
 Hjerte, 
 Stjerne, 
 Trekant.

Andre betydninger:
 Fiktiv figur - opdigtet person eller væsen i en historie.
 Figur (model) - model af en virkelig person eller en fiktiv figur, for eksempel som legetøj, til samlere eller til modeljernbaner.

Kilder/henvisninger 

Geometriske former
Kunst